Agrossistema ou sistema agrário é um tipo ou modo de produção agropecuária em que se observa diversos tipos de cultivos ou criações que são praticados, quais são as técnicas utilizadas e como é a relação da agricultura ou pecuária com o espaço geográfico.Os sistemas agrícolas e a produção pecuária podem ser classificados como intensivos ou extensivos. Essa noção está ligada ao grau de capitalização e ao índice de produtividade, independentemente da área cultivada ou de criação. O sistema agrário de um país esta ligado diretamente à distribuição de terras deste. Alguns países onde houve uma reforma agrária "eficiente" a base da agricultura é a familiar, gerando riquezas para um número maior de pessoas. Em países com maior desenvolvimento econômico há um melhor uso de tecnologias possibilitando uma maior produtividade, através de subsídios. Em outros países a agricultura é basicamente de subsistência, sem uso de tecnologias e baixa produtividade. 
No Brasil, constam os dois sistemas agrários. Há regiões com um maior uso de tecnologias e consequentemente uma maior produtividade em relação a outras. Não houve uma eficiente reforma agrária e há concentração de terras. Falta estratégias para a proteção e desenvolvimento da agricultura. Os grandes latifúndios são poucos produtivos e os pequenos produtores são responsáveis por quase 70 % da produção de alimentos no Brasil.Plantation é um tipo de sistema agrícola (uma plantação) baseado em uma monocultura de exportação mediante a utilização de latifúndios e mão-de-obra escrava. Agricultura orgânica é o termo freqüentemente usado para designar a produção de alimentos e outros produtos vegetais que não faz uso de produtos químicos sintéticos, tais como fertilizantes e pesticidas, nem de organismos geneticamente modificados, e geralmente adere aos princípios de agricultura sustentável.Agricultura de jardinagem é uma expressão que se originou no sul e sudeste da Ásia, onde há uma enorme produção de arroz em planícies inundáveis, com utilização intensiva de mão de obra.Agricultura itinerante é um dos métodos utilizados na agricultura. Consiste em atear fogo na mata, a queimada, para então seguir com o destocamento e semear a terra. É aplicada em áreas de agricultura descapitalizada. A produção é feita em pequenas e médias propriedades, como também em grandes latifúndios. Os indígenas a utilizam amplamente. No Brasil, o termo agropecuária é usado para definir o uso
econômico do solo para o cultivo da terra associado com a criação de animais.

Agricultura